W Rumunii
 Glăvănești – gmina w okręgu Bacău
 Glăvănești – wieś w okręgu Bacău, w gminie Glăvănești
 Glăvănești – wieś w okręgu Jassy, w gminie Andrieșeni